Zehnhausen bei Rennerod – comune del circondario Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)
 Zehnhausen bei Wallmerod – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)